Gibraltar kan syfta på:

Australien 

 Gibraltar Peak (bergstopp i Australien), Australian Capital Territory,

Gibraltar 

 Gibraltar, brittiskt territorium och stad, 
 Gibraltarklippan,

USA 

 Gibraltar, Michigan, ort, Wayne County, 
 Gibraltar, Pennsylvania, ort, Berks County, 

Robotskapade Australienförgreningar